

Patronyme 

 Lothrop Stoddard (1883-1950), historien américain ;
 Malcolm Stoddard (1948), acteur britannique ;
 Charles Warren Stoddard (1843-1909), auteur américain ;
 Corinne Stoddard (2001), patineuse de vitesse sur piste courte américaine.

Toponyme 

 Stoddard, municipalité américaine du New Hampshire ;
 Comté de Stoddard, comté du Missouri, aux États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis